Alfredo de Wessex (849—899) — rei de Wessex

Futebolistas 
 Alfredo Valadas (1912—1994) — futebolista português
 Alfredo dos Santos (1920—1997) — futebolista brasileiro, volante, lateral, meia e atacante
 Alfredo Ramos (1924—2012) — futebolista e treinador brasileiro
 Alfredo Hernández (futebolista) (1935) — futebolista mexicano
 Alfredo Mostarda (1946) — futebolista brasileiro, zagueiro
 Alfredo Francisco Martins (1992) — futebolista brasileiro, atacante

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história